Батаевский сельсовет:

Белоруссия 
 Батаевский сельсовет (Могилёвская область) — сельсовет в Хотимском районе Могилёвской области.

Россия 
 Батаевский сельсовет (Астраханская область) — сельсовет в Ахтубинском районе Астраханской области.